Појам Англо-шпански рат може да се односи на:
 Англо-шпански рат (1585—1604)
 Англо-шпански рат (1625—1630)
 Англо-шпански рат (1654—1660)
 Англо-шпански рат (1727—1729)
 Рат за Џенкинсово уво
 Англо-шпански рат (1796—1808)